In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di calcio dell'Argentina.

Nel conteggio sono considerate solo le partite ufficiali tra Nazionali maggiori.

Statistiche aggiornate al 13 dicembre 2022.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 
 

 
Argentina